Амасийский — русская фамилия. Известные носители:

 Амасийский, Владимир Яковлевич (1889—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Амасийский, Николай Васильевич (1859—1945) — архиепископ Ростовский и Таганрогский, епископ Румынской православной церкви на покое.
 Амасийский, Николай Николаевич (1889—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Амасийский, Яков Васильевич (1855—?) — генерал-майор, георгиевский кавалер.

См. также 
 Клеоник Амасийский
 Астерий Амасийский